Hello Rockview to album skapunkowego zespołu Less Than Jake wydany w 1998 roku.

Spis utworów 
 "Last One Out of Liberty City" – 2:01
 "Help Save the Youth of America from Exploding" – 2:54
 "All My Best Friends Are Metalheads" – 3:31
 "Five State Drive" – 2:49
 "Nervous in the Alley" – 2:54
 "Motto" – 3:14
 "History of a Boring Town" – 3:22
 "Great American Sharpshooter" – 1:28
 "Danny Says" – 2:51
 "Big Crash" – 2:43
 "Theme Song for H Street" – 2:44
 "Richard Allen George... no, it's just Cheez" – 1:45
 "Scott Farcas Takes it on the Chin" – 2:34
 "Al's War" – 3:04

Linki zewnętrzne 
 Album na Discogs

Albumy Less Than Jake
Albumy muzyczne wydane w roku 1998
Albumy Capitol Records